«Niau» puede referirse a:

 Niau, atolón que forma parte del archipiélago Tuamotu, de la Polinesia Francesa.
 Niau, comuna asociada de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa, que forma parte de la comuna de Fakarava.